Csilla Bátorfi [] (* 3. März 1969 in Szombathely) ist eine ungarische Tischtennisspielerin. Sie gewann mehrere Titel bei Europameisterschaften.

Anfang 
Csilla Bátorfi ist die Tochter des Kinderarztes István Bátorfi, der in den 1980er Jahren in der ungarischen 2. Liga Tischtennis spielte. Ihr Vater brachte sie als 9-Jährige zum Tischtennis, er wurde ihr erster Trainer. Nach einigen Jahren in Tolna (1975–1984) übersiedelte die Familie nach Budapest. Hier schloss sich Csilla Bátorfi dem Verein BSE an.

Jugenderfolge 
Bei den Europameisterschaften der Schüler holte sie 1982 Bronze im Einzel und mit der Mannschaft, 1983 Platz 3 im Doppel (mit Krisztina Nagy) und Gold mit der Mannschaft. 1984 nahm sie an der EM der Jugend teil und wurde mit der Mannschaft Sieger, im Einzel belegte sie Platz 3. 1985 wurde sie Jugendeuropameisterin im Mixed mit Carl Prean. Im gleichen Jahr wurde sie erstmals für die  Weltmeisterschaft der Erwachsenen nominiert. Ein Jahr später gewann sie die Jugend-EM sowohl im Einzel (Endspiel gegen die Deutsche Ilka Böhning) als auch im Doppel (mit Krisztina Nagy).

Erwachsene 
Bei den nationalen ungarischen Meisterschaften holte Csilla Bátorfi 1990, 1992 und 1993 den Titel im Einzel. Den Doppelwettbewerb gewann sie 1985 (mit Zsuzsa Oláh), 1988 und 1989 (jeweils mit Edit Urbán), 1991 (mit Gabriella Wirth), 1992 (mit Éva Braun), 1994 bis 1996 (mit Krisztina Tóth) sowie 1998 und 1999 (mit Krisztina Tóth). Im Mixed siegte sie 1993 mit ihrem Bruder Zoltán.

1985 besiegte sie mit dem Verein BSE Budapest im Endspiel des Nancy-Evans-Pokals die Mannschaft von ATSV Saarbrücken.

Von 1985 bis 2005 war Csilla Bátorfi auf allen 13 Weltmeisterschaften sowie an allen 11 Europameisterschaften vertreten. Bei der EM gewann sie neunmal einen Titel: 1986 im Einzel und mit der Mannschaft, 1988 im Doppel (mit Edit Urbán), 1990 im Doppel (mit Gabriella Wirth) und mit der Mannschaft, 1994 im Doppel (mit Krisztina Toth) und im Mixed (mit Zoran Primorac) sowie nochmals 2000 im Doppel (mit Krisztina Tóth) und mit der Mannschaft. Das Europäische Ranglistenturnier Top-12 gewann sie 1987, 1992 und 2001.

Auch bei allen fünf Olympischen Spielen von 1988 bis 2004 war sie vertreten.

Ausland 
1991 verließ Bátorfi Budapest. Nach einem Jahr in Kikinda (Serbien) schloss sie sich 1992 als Spielertrainerin dem deutschen Verein TTC Langweid an, mit dem sie siebenmal deutscher Mannschaftsmeister und dreimal Europapokalsieger der Landesmeister wurde. Nach dem Sieg im Europapokal 1997 wurde in Langweid eine Straße in Csilla-Batorfi-Weg umbenannt. 2007 verließ Bátorfi Langweid und zog nach Italien. Von 2007 bis Juni 2011 war sie Trainerin der italienischen Damen-Nationalmannschaft und wohnt seit Juli 2011 wieder in Langweid, wo sie als selbständige Trainerin arbeitet.

Privat 
Ihr jüngerer Bruder Zoltán ist auch ein starker Tischtennis-Nationalspieler. Seit der Saison 2016/2017 spielt sie aktiv und regelmäßig für die Damenmannschaft des FC Bayern München e.V.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 308–311; The Service Oueen
 Mihály Kozák: 25 Aufschlagvarianten – Tendenz steigend: Csilla Bátorfi, Zeitschrift DTS, 1986/17, Seite 11–13
 RA: Miß Langweid, Zeitschrift DTS, 2001/7, Seite 15

Weblinks 
  (abgerufen am 28. Oktober 2013)
 Csilla Batorfi - The Art of Table Tennis (Homepage von Batorfi)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ungarn)
Tischtennisspieler (TTC Langweid)
Tischtennisspieler (FC Bayern München)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Ungarn)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Sportler des Jahres (Ungarn)
Ungar
Geboren 1969
Frau